Reihing ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Reihing (1804–1888), württembergischer Pfarrer, Kirchenmusiker und Chronist
 Jacob Reihing (1579–1628), schwäbischer Theologe, Konvertit, Professor der Universitäten Ingolstadt und Tübingen